Handschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Handschmann (* 1957), österreichischer Eistänzer
 Susanne Handschmann (* 1959), österreichische Eistänzerin